El nombre Rebecca Smith puede referirse a las siguientes personas:

Rebecca Smith (1959-), nadadora canadiense;
Rebecca Smith (2000-), nadadora canadiense.